Helmrich ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Helmrich (1790–1834), deutscher Offizier und Politiker, MdL Hessen
 Donata Helmrich (1900–1986), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Eberhard Helmrich (1899–1969), deutscher Widerstandskämpfer
 Herbert Helmrich (1934–2017), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Leonard Retel Helmrich (* 1959), niederländisch-indonesischer Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Helmreich